Woodleigh bezeichnet:
Orte
Woodleigh (Queensland) in Australien
Woodleigh (Victoria) in Australien
Woodleigh (Neuseeland) in der neuseeländischen Region Waikato
Woodleigh (Devon) im Vereinigten Königreich

sowie
Woodleigh-Krater, ein großer Meteoriteneinschlagskrater in Western Australia

Siehe auch:
 Woodley